Die Oberste Liga 1994 war die 3. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Sie begann am 30. April 1994 und endete am 8. Oktober 1994. Yelimai Semipalatinsk wurde Meister.

Modus 
Nachdem in der letzten Saison acht Mannschaften abgestiegen sind, und FK Dostyk Almaty zurückzog, bestand die Liga aus 16 Mannschaften. Diese traten zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Aufsteiger gab es keinen. Die beiden Tabellenletzten stiegen in die Erste Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 1994 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994